Finländska Mästerskapsserien i fotboll 1931 bestod av 8 lag, och IFK Helsingfors vann mästerskapet.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Referenser 
 Finland - Lista över sluttabeller (RSSSF)

1931 i Finland
Fotbollssäsongen 1931
1931